Zawody żeglarskie w klasie 470 kobiet podczas XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach odbyły się w dniach 14-21 sierpnia 2004. Udział w nich wzięło 48 zawodniczek z 16 państw.

Przy liczeniu punktacji odrzucano 1 najgorszą pozycję, tj. brano pod uwagę 10 najlepszych wyników.

Terminarz

Wyniki

Legenda 

 DNC – nie przystąpiły do wyścigu;
 OCS – dyskwalifikacja z powodu znalezienia się po kursowej stronie linii startu w momencie sygnału startu;
 RDG – przyznano zadośćuczynienie.
 M – Wyścig medalowy

Odrzutka została zaznaczona przekreśleniem i nie liczy się do wyniku końcowego.

Przypisy 

470